Wołna Riewolucyi () – nazwa toponimów w Rosji

 Wołna Riewolucyi – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Wołna Riewolucyi – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Wołna Riewolucyi – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Płoszczadź Riewolucyi – stacja moskiewskiego metra

Strony ujednoznaczniające